49-й выпуск  Гран-при Наций — шоссейной однодневной велогонки в формате индивидуальной раздельной гонки, проводившейся во Франции. Гонка протяжённостью 90 километров состоялась 26 сентября 1982 года. Победу, четвёртый раз в карьере, одержал французский велогонщик Бернар Ино.

Результаты

Ссылки 
 Гран-при Наций 1982 на FirstCycling
 
 
  

1982 год в велоспорте
Спорт во Франции в 1982 году
Сентябрь 1982 года